Het p-blok is een verzamelnaam van die scheikundige elementen die in hun elektronische grondtoestand een geheel of gedeeltelijk gevulde p-subschil (gevuld met 1 tot 6 elektronen) hebben. Dit zijn de kolommen 13 tot en met 18 van het periodiek systeem: de boorgroep, de koolstofgroep de stikstofgroep, de zuurstofgroep, de halogenen en de edelgassen met uitzondering van helium.

Zie ook 
 Elektronenconfiguratie

Periodiek systeem